Анвар Артыкович Артыков (; ) — советский, киргизский политический и государственный деятель, губернатор Ошской области (18.03.2005—12.12.2005), управляющий делами ЦК Компартии Киргизии, второй секретарь Джалал-Абадского обкома партии, депутат Жогорку Кенеша КР 4-х созывов, председатель Комитета по экономике Жогорку Кенеша КР 2-х созывов, член политсовета партии СДПК, заслуженный экономист Киргизской Республики.

Биография 
Анвар Артыкович Артыков родился в городе Ош,  узбек. В 1968 году поступил в Андижанский институт хлопководства.  В 1971 году ушел в академическую отпуск,  после смерти отца, по семейным обстоятельствам.  В 1972 году перевелся на заочное обучение. В 1973 году призван в службу в пяди Советской Армии.  По окончании службы восстановился и   в 1977 году окончил Андижанский институт хлопководства по специальности инженер-механик. В 1989—1991 — слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим в Ошской конторе мехсаночистки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Киргизской ССР. В 1973-1975 годы прошёл действительную военную службу в Московском военном округе. 

В 1971-01973 и 1975-1979 годы инженер, старший инженер южного производственного автотреста министерство автомобильных транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

С 1979 по 1981 год работал главным инженером Ошской  грузовой автобазы №2. С 1981 по 1984 год — директор Ошского регионального автоцентра обслуживания и обеспечения запчастями автомашин КАМАЗ. В зону обслуживание входили 3 области Узбекской ССР (Андижанская, Ферганская, Наманганская области, Ленинабадская область Таджикской ССР  и 2 области Киргизской ССР (Ошская и Талаская области.) 

В 1984-1991 годы — инструктор промышленного отдела Ошского обкома партии, второй секретарь Джалал-Абадского обкома партии, управляющий делами ЦК Компартии Киргизии. В 1990-2000 годы — депутат Верховного Совета Киргизской ССР, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, занимал должности председателя комитета по экономики и финансов.  В 1992-2000 годы - руководитель депутатской группы Кыргызстана в парламентской ассамблее ОБСЕ.

В 2000 году выдвигался кандидатом в Президенты Киргизской Республики, но так как Аскар Акаев боялся из-за Артыкова потерять значительный электорат и голоса на юге Киргизии. После отказа от предложенных должностей и вознаграждений по указке А.Акаева его завалили на экзаменах на знание киргизского языка. Хотя, во время экзамена все члены комиссии за исключением одного положительно оценили знание государственного языка. 

В 2004-2005 годы возглавлял проект Всемирного банка в области энергетики.

Анвар Артыков был избран «народным губернатором» на митинге 18 марта и утверждён новым правительством на должности губернатора Ошской области сразу после смены власти 25 марта 2005 года, но 12 декабря того же года снят с занимаемого поста из-за разногласий с президентом Бакиевым. Арестован накануне второй киргизской революции.

В октябре 2010-2015 годы по списку политической партии «Ар-Намыс» избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва. Член Комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности.

С октября 2015-2021 годы депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от партии СДПК.

Заслуженный экономист Кыргызской Республики.

Женат, имеет пятерых детей.

Награды 
 Орден «Достук» (2017)
 Серебряная медаль «МПА СНГ — 20 лет»
 Почётная грамота Жогорку Кенеша.

Примечания

Ссылки 
 Артыков Анвар Артыкович
 Артыков Анвар
 Анвар Артыков, досье
 Кандидат в президенты Киргизии Анвар Артыков не сдал экзамен на знание киргизского языка

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва
Социал-демократы Киргизии
Кавалеры киргизского ордена «Достук»
Депутаты Жогорку Кенеша
Кандидаты в президенты Киргизии
Члены ЦК КП Киргизии
Члены ЦК ЛКСМ Киргизии
Секретари Джалал-Абадского обкома КП Киргизии